Nanri ist der Familienname folgender Personen:

 Fumio Nanri (1910–1975), japanischer Jazzmusiker 
 Yūka Nanri (* 1984), japanische Seiyū, Musicaldarstellerin und J-Pop-Sängerin